Томас Уэйк (; 20 марта 1297/98 — 31 мая 1349) — английский аристократ, 2-й барон Уэйк из Лидделла (с 1300 года). Был одним из крупнейших землевладельцев северных графств, участвовал в ряде походов английских королей в Шотландию. Поддерживал своего родственника Томаса Ланкастерского в его распрях с короной, но в 1322 году перешёл на сторону Эдуарда II, благодаря чему сохранил жизнь и королевскую благосклонность. В 1326 году участвовал в свержении короля. В 1328 году вместе с тестем, Генри Ланкастерским, открыто выступил против королевы Изабеллы Французской и её фаворита Роджера Мортимера; был вынужден сдаться, после казни зятя, Эдмунда Кентского, бежал во Францию (1330 год). Эдуард III, взяв власть в свои руки, призвал Уэйка на родину. Тот занимал должность губернатора Нормандских островов, заседал в регентском совете. Умер во время эпидемии «Чёрной смерти».

Биография

Происхождение и наследство 
Томас Уэйк принадлежал к знатному роду, известному с XII века. Представители этой семьи владели обширными землями в северных графствах, а с 1295 года заседали в парламенте как лорды Уэйк из Лидделла. Дед Томаса, Балдуин, был сторонником Симона де Монфора во время Второй баронской войны и расширил свои владения за счёт женитьбы на Хависе де Квинси; отец, Джон, стал 1-м бароном Уэйк, участвовал в походах короля Эдуарда I в Уэльс и Шотландию и умер в 1300 году. Жена Джона (предположительно это была Джоан Фицбернард, дочь сэра Джона Фицбернарда из Кингсдауна в Кенте), родила трёх детей: Томаса, Джона и Маргарет.

Рождение Томаса источники датируют 20 марта 1297 или 1298 года. Таким образом, он стал наследником отцовских владений и титула в возрасте всего двух или трёх лет. В последующие годы опекунами Уэйка были, сменяя друг друга, Генри де Ласи, 3-й граф Линкольн, фаворит короля Эдуарда II Пирс Гавестон и жена короля Изабелла Французская. До 9 октября 1316 года Томас женился на Бланке Ланкастерской — двоюродной племяннице Эдуарда II и родной племяннице графа Ланкастера Томаса. Король, чьё разрешение на брак не было получено, пришёл в ярость: он планировал женить Уэйка на дочери Гавестона. Однако позже, благодаря посредничеству отца невесты Генри Ланкастерского, Эдуард смягчился и даже разрешил Уэйку принять наследство до наступления совершеннолетия (6 июня 1317 года). Теперь Томас как владелец поместий в Линкольншире, Йоркшире, Камберленде и Уэстморленде стал одним из самых влиятельных баронов Северной Англии. Он претендовал также на поместья в Южной Шотландии, конфискованные решением местного парламента ещё при Эдуарде I.

При Эдуарде II 
В период с 1318 по 1323 годы Уэйк участвовал в войне с Шотландией. Известно, что в 1318 году он воевал на севере во главе отряда в сорок человек, а в 1319 году не смог принять участие в походе, но его люди присоединились к осаде Берика. В апреле 1323 года барон был в числе заложников, выданных Англией для подтверждения безопасности шотландского посла — Томаса Рэндольфа, 1-го графа Морей.

Дядя жены Уэйка, Томас Ланкастерский, возглавлял оппозицию Эдуарду II и его фаворитам и несколько раз начинал открытую войну. В начале 1321 года началась «Война Диспенсеров» — очередной мятеж, в ходе которого бароны разграбили владения Хью ле Диспенсера в Валлийской марке и Уэльсе. Уэйк примкнул к мятежникам, но позже, по-видимому, вернулся на сторону короля; поэтому он не оказался в числе казнённых или оштрафованных и даже сохранил благосклонность Эдуарда II. Положение барона укрепилось благодаря браку его сестры Маргарет с братом короля Эдмундом Вудстоком, графом Кентским (1325 год). Тогда же Томас участвовал в Войне Сен-Сардо, развернувшейся в Аквитании.

Несмотря на внешнее благополучие, к началу 1326 года Уэйк был недоволен Эдуардом II. Причиной тому могли быть влияние тестя (брат последнего, Томас Ланкастерский, был обезглавлен без суда по приказу короля), неудачи в северной войне, из-за которых владения барона в Шотландии казались потерянными навсегда, и антипатия к Диспенсеру, влияние которого на государственные дела постоянно увеличивалось. В сентябре 1326 года, когда королева Изабелла Французская и её любовник Роджер Мортимер высадились в Англии с войском, чтобы свергнуть короля, Уэйк присоединился к ним. 25 октября того же года в Бристоле он в числе других баронов поддержал провозглашение юного сына монарха (будущего Эдуарда III) хранителем королевства, 26 октября там же подписал смертный приговор Хью ле Диспенсеру Старшему. Вскоре Эдуард II был официально низложен, фактическими правителями стали Изабелла и Мортимер. В благодарность за поддержку Томас получил от них место в Малом совете, доходные посты судьи в королевских лесах к югу от Трента, констебля Тауэра и Хертфордского замка. Во всех документах о пожалованиях он именуется «королевским родственником»

При Эдуарде III 
Весной 1327 года Уэйк отправился в очередной поход против шотландцев. Эта кампания закончилась полным провалом, и англичанам пришлось признать независимость Шотландии по условиям подписанного в Нортгемптоне договора. Английские лорды, которые в ходе войны потеряли свои владения в северном королевстве, не получали никакой компенсации, что стало серьёзным ударом по интересам Уэйка. Вину за случившееся барон возлагал на Мортимера, который к тому же использовал доставшуюся ему власть в своих интересах: так, фаворит королевы присвоил наследство графов Линкольн, которое должно было достаться тестю Томаса. В результате в 1328 году начался открытый конфликт между графами Ланкастерским, Норфолкским и Кентским и бароном Уэйком с одной стороны, королевой и Мортимером — с другой. Оппозиционеры отказывались присутствовать на заседаниях парламента и королевского совета, требовали отдалить от двора Мортимера, сократить расходы казны, расследовать причины шотландской неудачи. В декабре 1328 года король двинул в их владения свою армию. В январе 1329 года в Бедфорде баронам, включая Уэйка, пришлось сдаться; они сохранили жизнь, но должны были выплатить огромные штрафы (в случае Томаса речь шла о 15 тысячах марок).

Прежде, чем Уэйк закрыл свой долг перед короной, он оказался замешан в деле о заговоре. Его зятя, графа Эдмунда Кентского, убедили в том, что Эдуард II жив и находится в замке Корф. Граф написал Эдуарду письмо, которое попало в руки Мортимера; Эдмунда обвинили в государственной измене и спешно казнили. Уэйк был заподозрен в соучастии, но смог бежать и нашёл убежище во Франции (весной 1330 года). Его владения были конфискованы.

Уже через полгода Эдуард III сверг Изабеллу и Мортимера. Король призвал Уэйка на родину, выдал ему формальное помилование, вернул все земли (9 декабря 1330 года) и простил невыплаченный штраф (12 декабря); кроме того, он трижды пытался убедить Давида II вернуть Томасу земли в Шотландии, но каждый раз терпел неудачу. 18 октября 1331 года барон стал губернатором Нормандских островов (до 3 февраля 1333 года). В 1332 году он планировал участвовать в очередном шотландском походе и даже заложил некоторые свои поместья, чтобы финансировать кампанию, но не смог выступить из-за ссоры с кроулендским аббатом. В 1333 году Уэйк сопровождал Эдуарда III в его северном походе, в результате которого корону Шотландии ненадолго получил Эдуард Баллиоль, а в 1334 году скрепил своей подписью Ньюкаслский договор, делавший частью Англии весь Лотиан.

В 1335 году барон был в составе посольства, отправившегося во Францию. В 1338 году, когда Эдуард III начал войну на континенте, Уэйк защищал шотландскую границу. В последующие годы он помогал королю изыскать средства на продолжение войны, заседал в регентском совете, правившем Англией от имени юного принца Уэльского (будущего Чёрного принца), участвовал в расследовании коррупционных дел. Уэйк сам был заподозрен в злоупотреблениях и даже некоторое время провёл в заключении (в конце 1340 года), но вскоре король вернул ему свободу. В 1341—1342 годах Томас предположительно совершил паломничество в Сантьяго-де-Компостела, в 1342 году участвовал в боевых действиях в Бретани. Он умер в 1349 году, вскоре после того, как Англию охватила эпидемия чумы; возможно, причиной смерти стала именно эта болезнь.

Брак Томаса Уэйка с Бланкой Ланкастерской остался бездетным. Земли и титул барона перешли к его сестре Маргарет (умерла в 1349), вдове Эдмунда Вудстока, затем к её сыну Джону (умер в 1352), а позже к её дочери Джоан, которая стала 4-й графиней Кентской. Через брак последней с Томасом Холландом титул и поместья перешли к семье Холландов.

Покровительство монастырям 
Томас Уэйк много помогал духовенству. Так, 25 июня 1338 года он передал францисканцам из Уэра семь акров земли и здание в Уэре в качестве места для нового монастыря. Примерно в 1345 году барон получил разрешение привезти из Брабанта монахинь-доминиканок и основать для них монастырь в Англии. Главной целью Томаса с определённого момента стало создание августинского приората в его поместье в Восточном Райдинге Йоркшира. Сначала барон хотел основать приорат в Ньютоне, недалеко от замка Коттингем, и разрешение на отчуждение земель для этой цели было получено 26 июня 1322 года. Однако позже Уэйк выяснил, что не сможет передать приору все права на этот участок, и в 1325 году получил от папы римского специальную буллу, разрешающую перенести аббатство в любое удобное место по соседству. Основание приората датировано январём 1326 года.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Бароны Уэйк из Лидделла
Томас
Бароны Англии XIV века
Умершие от Чёрной смерти